Autenrieth steht für:
 Karosseriebau Autenrieth, deutsches Karosseriebauunternehmen

Autenrieth ist der Familienname folgender Personen:
 Edmund Friedrich Autenrieth (1842–1910), deutscher Bauingenieur und Hochschullehrer
 Emil Autenrieth (1867–1941), württembergischer Oberamtmann
 Georg Autenrieth (1833–1900), deutscher Klassischer Philologe und Gymnasialdirektor
 Georg Emil Autenrieth (1900–1983), deutscher Chinamissionar
 Heinz Autenrieth (1906–1984), deutscher Jurist
 Helma Autenrieth (1896–1981), deutsche Komponistin
 Hermann Friedrich Autenrieth (1799–1874), deutscher Mediziner
 Hulda Autenrieth-Gander (1913–2006), Schweizer Frauenrechtspionierin
 Ingo Autenrieth (* 1962), deutscher Mediziner
 Jakob Friedrich Autenrieth (1740–1800), Lehrer an der Hohen Carlsschule Stuttgart, Rentkammerdirektor und Geheimrat in Stuttgart
 Johann Heinrich Ferdinand Autenrieth (1772–1835), deutscher Mediziner
 Johanne Autenrieth (1923–1996), deutsche Paläografin und Mittellateinische Philologin
 Julian Autenrieth (* 1992), deutscher Segler
 Karl Autenrieth (1777–1854), badischer Oberamtmann und Oberhofgerichtsrat
 Laurentius Autenrieth (1483–1549), deutscher Benediktinerabt
 Ludwig August von Autenrieth (1802–1872), württembergischer Jurist und Politiker
 Manfred Autenrieth (* 1937), Landrat in Rottweil, Vorsitzender der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft
 Otto Autenrieth (1868–1942), deutscher Musikpädagoge, Volksliedsammler und Schriftsteller
 Wilhelm Autenrieth (1863–1926), deutscher Pharmazeut

Siehe auch:
 Audrieth
 Autenried
 Authenrieth
 Familienverband Autenrieth